Чемпионат Италии по кёрлингу среди юниоров () — ежегодное соревнование итальянских юниорских (до 21 года) мужских и женских команд по кёрлингу. Проводится с 2006 года (у юниоров-мужчин ранее проводилось три чемпионата в 1981, 1982 и 1984 годах). Организатором является Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

Победители турниров среди юниоров и юниорок получают право до следующего чемпионата представлять Италию на международной арене (в частности, на ) как соответствующие юниорские сборные Италии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд показаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; скипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар

Италия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1981 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2006 года
Соревнования по кёрлингу в Италии